Аделхайд Бургундска може да се отнася за:

 Света Аделхайд Бургундска (931 – 999) – императрица на Свещената Римска империя, дъщеря на крал Рудолф II, съпруга на Ото I

 Аделхайд Бургундска (870 – 929) – благородничка от род Велфи, графиня на Оксер и чрез женитба (за Рихард I) първата херцогиня на Бургундия
 Аделхайд Бургундска (1218 – 1279) – пфалцграфиня на Бургундия и чрез женитба графиня на Савоя